В Военно-воздушных силах СССР существовало два 7-х гвардейских штурмовых авиационных полка:

 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС ВМФ

История переименований 
 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк создан в 1938 году как 4-й ближнебомбардировочный авиационный полк, в 1940 году переименован в 4-й штурмовой авиационный полк. 7 марта 1942 года за показанные образцы мужества и героизма переименован в 7-й гвардейский штурмовой авиационный ордена Ленина полк.

 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС ВМФ сформирован в 1938 году как в составе ВВС КБФ как 57-й бомбардировочный авиационный полк ВВС ВМФ. Преобразован Приказом НК ВМФ № 79 от 1 марта 1942 года в 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС ВМФ.